Skroblaki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek
 Skroblaki – osada leśna w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Gródek
 Skroblaki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Odelsk